Lomblen (Indonesisch: Pulau Lembata, eiland Lembata), een Indonesisch eiland
 Lembata (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara